Порте́л (; ) — португалська власна назва.

Топоніми

Портел (Бразилія)

Портел